Verdão pode se referir a:

Brasil

Clubes esportivos
Sociedade Esportiva Palmeiras - clube de desportivo da cidade de São Paulo, cujo apelido é Verdão
Goiás Esporte Clube - clube desportivo da cidade de Goiânia, cujo apelido é Verdão
Associação Chapecoense de Futebol - clube desportivo da cidade de Chapecó, cujo apelido é Verdão
Sociedade Esportiva do Gama - clube desportivo da região administrativa do Gama, cujo apelido é Verdão
Esporte Clube Juventude - clube desportivo da cidade de Caxias do Sul, cujo apelido é Verdão
Associação Atlética Caldense - clube desportivo da cidade de Poços de Caldas, cujo apelido é verdão

Estádios
Estádio Verdão - antigo estádio de futebol localizado em Cuiabá

Desambiguação